Curcio ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Curcio (* 1936), uruguayischer Bühnenbildner und Künstler
 Carlo Curcio (1898–1971), italienischer Historiker
 Giuseppe Curcio (1752–1832), italienischer Komponist
 Maria Curcio (1918–2009), italienische Pianistin
 Maria Crocifissa Curcio (1877–1957), italienische römisch-katholische Ordensfrau und Ordensgründerin, Selige
 Pat Curcio (* 1973), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Renato Curcio (* 1941), italienischer Exterrorist
 Roberto Curcio (1912–1993), italienischer Moderner Fünfkämpfer